Oslo è la capitale della Norvegia. Questo termine può riferirsi anche a:

Cinema e televisione 

 Oslo, film televisivo del 2021
 Oslo, un personaggio di Skyland

Geografia 
 Contea di Oslo, Norvegia
 Gamlebyen o Gamle Oslo (vecchia Oslo), un sobborgo della capitale della Norvegia conosciuta fino al 1925 come "Oslo"
 Oslofjord, fiordo di Oslo
 Oslo, città della Contea di Marshall, Minnesota, Stati Uniti d'America
 Oslo, città della Contea di Indian River, Florida, Stati Uniti d'America

Informatica 

 Open Source and Linux Organization, conosciuto precedentemente come HP Linux group
 Optics Software for Layout and Optimization, un software per la progettazione di sistemi ottici

Musica 
 Oslo, gruppo musicale californiano
 Oslo, un progetto della Microsoft
 Oslo – album di Bob Brookmeyer del 1986

Nautica 
 Classe Oslo, una classe di fregate militari

Teatro 

 Oslo, dramma di J. T. Rogers

Pagine correlate
 Aeroporto di Oslo